Kacou oder auch Kakou ist ein afrikanischer Familienname folgender Personen:

 Alexandre N'Gadi Kakou (* 1990), französischer Fußballspieler, siehe Alex N’Gadi
 Axel Kacou (* 1985), Fußballspieler
 Bi Kacou Parfait Diandue (* 1973), Politiker
 Elie Kakou (1960–1999), französischer Komiker
 Herve Kakou (* 1968), kongolesischer Fußballspieler
 Jean-Marie Kacou Gervais (* 1938), Politiker
 Jonathan Kakou (* 1989), neukaledonischer Fußballspieler
 Koffi Kacou (* 1987), ivorische Fußballspielerin
 Simone Kaya Oklomin Kacou (* 1937), Schriftstellerin
 Stéphane Kakou (* 1988), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kaku